«Мужское слово» () — музыкальная лирическая комедия, повествующая об отношениях жителей деревни к таким понятиям, как честь и достоинство, известность. «Азербайджанфильм» (СССР), 1987 год.

Сюжет 
Шофёр Гасым идёт свататься к дочери знатного и уважаемого Наби красавице Солмаз, но отец, мечтая о зяте с высшим образованием, не даёт разрешение на брак. Получив от будущего тестя обещание охранять невесту от посягательств женихов, Гасым уезжает и спустя время возвращается с дипломом. Однако он убеждается в том, что Наби не сдержал своего слова и у Солмаз появился новый жених — дипломированный и перспективный аптекарь. Погоревав, герой фильма вскоре влюбляется в милую и застенчивую пастушку…

В ролях 
 Аждар Гамидов — Гасым
 Мухтар Авшаров
 Талят Рахманов
 Афрасияб Мамедов — Наби
 Джахангир Мехтиев — Нияз
 Джавахир Байрамова
 Лейла Бадирбейли
 Санубар Искандерова — Солмаз
 Ирада Гасанова
 Лятифа Алиева
 Кямаля Абдуллаева
 Эльнур Мехтиев
 Балабек Балабеков
 Назим Агаев — Атаев

Ссылка 

Фильмы-драмы СССР
Комедийно-драматические фильмы СССР
Фильмы СССР 1987 года
Музыкальные фильмы СССР
Фильмы студии «Азербайджанфильм»
Фильмы на азербайджанском языке
Фильмы Джахангира Мехтиева